Syrinx kan syfta på:

Syrinx (nymf) – i grekisk mytologi en nymf som blev förföljd av en pilsk Pan.
Syrinx pour flûte solo – ett känt musikstycke för soloflöjt av Claude Debussy.
Syrinx (organ) – de nedre struphuvudet och fåglars ljudalstrande organ.
Syrinx – en kantblåst flöjt med ett antal parallella rör (pipor) av olika längder, se panflöjt.
 En diktsamling från 1909 av Hjalmar Lundgren.